

Persone
Adrien Rommel (1914-1963) – schermidore francese
Erwin Rommel (1891-1944) – generale tedesco
Frank Rommel (1984) – skeletonista tedesco
Manfred Rommel (1928-2013) – politico tedesco, figlio di Erwin
Marie-Anne Rommel (1955) – ex cestista belga

Altro
Rommel – film del 2012 diretto da Niki Stein
Rommel, la volpe del deserto – film del 1951 diretto da Henry Hathaway